Ильенки — название населённых пунктов в России:

 Ильенки — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Ильенки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Ильёнки — деревня в Оленинском районе Тверской области.